Het ATP-toernooi van Hamburg 2004 (met de officiële naam Hamburg Masters 2004) werd gespeeld van 10 tot en met 16 mei 2004. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Het toernooi van 2005 trok 104.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg